Dit is een lijst van planetoïden 120501-120600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 120501 - || 1993 PA8 || 15 augustus 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 120502 - || 1993 QD9 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120503 - || 1993 RW3 || 12 september 1993 || Palomar || PCAS
|-
| 120504 - || 1993 SS10 || 22 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 120505 - || 1993 ST10 || 22 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 120506 - || 1993 TO1 || 15 oktober 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 120507 - || 1993 TK14 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120508 - || 1993 TC16 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120509 - || 1993 TJ16 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120510 - || 1993 TU16 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120511 - || 1993 TA20 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120512 - || 1993 TW20 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120513 - || 1993 TJ25 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120514 - || 1993 TY26 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120515 - || 1993 TX31 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120516 - || 1993 TY33 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120517 - || 1993 UU8 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120518 - || 1993 VC7 || 9 november 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120519 - || 1994 AM7 || 7 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120520 - || 1994 AW14 || 13 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120521 - || 1994 CY11 || 7 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120522 - || 1994 NU2 || 11 juli 1994 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 120523 - || 1994 PR4 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120524 - || 1994 PW4 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120525 - || 1994 PV6 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120526 - || 1994 PB7 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120527 - || 1994 PZ7 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120528 - || 1994 PD12 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120529 - || 1994 PH20 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120530 - || 1994 PJ21 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120531 - || 1994 PV26 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120532 - || 1994 PX38 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120533 - || 1994 PM39 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120534 - || 1994 RS5 || 12 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120535 - || 1994 RO6 || 12 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120536 - || 1994 RV10 || 12 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120537 - || 1994 RO29 || 3 september 1994 || La Silla || La Silla
|-
| 120538 - || 1994 SP5 || 28 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120539 - || 1994 SQ5 || 28 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120540 - || 1994 SK13 || 30 september 1994 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120541 - || 1994 TX3 || 2 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120542 - || 1994 TX8 || 8 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120543 - || 1994 UC7 || 28 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120544 - || 1994 WK || 25 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120545 - || 1994 WS || 25 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120546 - || 1994 WJ8 || 28 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120547 - || 1994 YJ3 || 31 december 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120548 - || 1995 BO || 23 januari 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120549 - || 1995 BL10 || 29 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120550 - || 1995 BS10 || 29 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120551 - || 1995 BX10 || 29 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120552 - || 1995 CY2 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120553 - || 1995 CZ2 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120554 - || 1995 CW5 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120555 - || 1995 CV8 || 4 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120556 - || 1995 CG10 || 4 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120557 - || 1995 DY3 || 21 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120558 - || 1995 DN4 || 21 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120559 - || 1995 EB2 || 1 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120560 - || 1995 EZ4 || 2 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120561 - || 1995 EJ5 || 2 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120562 - || 1995 FP4 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120563 - || 1995 FY4 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120564 - || 1995 FD5 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120565 - || 1995 FX5 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120566 - || 1995 FB6 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120567 - || 1995 FU6 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120568 - || 1995 FX12 || 27 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (120569) Huangrunqian || 1995 FU20 || 24 maart 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120570 - || 1995 GK2 || 2 april 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120571 - || 1995 HF1 || 24 april 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120572 - || 1995 MQ4 || 29 juni 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120573 - || 1995 MU7 || 25 juni 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120574 - || 1995 OB10 || 19 juli 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120575 - || 1995 QD || 17 augustus 1995 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 120576 - || 1995 QK2 || 25 augustus 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 120577 - || 1995 QU5 || 22 augustus 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120578 - || 1995 QV12 || 22 augustus 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120579 - || 1995 QB15 || 28 augustus 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120580 - || 1995 SF || 17 september 1995 || Kleť || Z. Moravec
|-
| 120581 - || 1995 SN7 || 17 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120582 - || 1995 SB12 || 18 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120583 - || 1995 SS15 || 18 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120584 - || 1995 SU15 || 18 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120585 - || 1995 SA24 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120586 - || 1995 SE25 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120587 - || 1995 SM31 || 21 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120588 - || 1995 SK34 || 22 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120589 - || 1995 SP34 || 22 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120590 - || 1995 ST42 || 25 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120591 - || 1995 SE51 || 26 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120592 - || 1995 SM52 || 29 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120593 - || 1995 SR62 || 25 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120594 - || 1995 SD72 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120595 - || 1995 TK6 || 15 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120596 - || 1995 UM12 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120597 - || 1995 UW14 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120598 - || 1995 UU17 || 18 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120599 - || 1995 UN35 || 21 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120600 - || 1995 UE56 || 23 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten